Леони́д Бори́сович Ве́йнберг (, Вильно, Российская империя — , ) — российский  и .

Биография 
Леонид Вейнберг родился в Вильно; учился в Киевском университете, затем до 1891 года состоял секретарём Воронежского губернского статистического комитета.

По профессии — фармацевт. Один из ведущих историков-исследователей Воронежского края.

С 1891 года — в редколлегии «Правительственного вестника». Печатался в «Протоколах заседаний Воронежского медицинского общества», «Медицинской беседе», «Русском вестнике», «Русском архиве», «Историческом вестнике», Записках РГО, «Воронежских губернских ведомостях», «Правительственном вестнике».

Избранное 
 Материалы по истории Воронежской и соседних губерний (16 выпусков, 2 тома со словарями и указателями, 1884—1890)
 Воронежский край в историческом отношении. Вып. 1. — Воронеж, 1885.
 Город Воронеж. Исторический очерк… — Воронеж, 1886.
 Распространение христианства на Украине. — Воронеж, 1889. — 80 с.

Примечания

Литература 
 Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. 2-е издание.

Ссылки 
 Вейнберг Леонид Борисович

Родившиеся в Вильнюсе
Выпускники медицинского факультета Киевского университета Св. Владимира
Персоналии:Воронежская губерния
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона